Rosalia može značiti:

Imena
 Rosalía de Castro (1837. – 1885.), španjolska pjesnikinja

Mjesta
 Rosalia (Washington)

Vidi također
 Rosalie